Алфа Семеду (1997) — футболіст Гвінеї-Бісау, півзахисник. 
 Жозе Орланду Семеду (1965) — португальський футболіст.
 Нелсон Семеду (1993), також відомий як Нелсінью — португальський футболіст, правий захисник.
 Рубен Семеду, Рубен Афонсу Боржес Семеду (1994) — португальський футболіст, центральний захисник.

Португальські прізвища